Saint George’s – stolica Grenady
 Saint George’s – miasto na Bermudach
 Saint George’s – miasto w Kanadzie, na Nowej Fundlandii
 Saint George’s – jedna z wysp Bermudów

Zobacz też 
 Saint George, St. George